Osoby:
 Adam Flasch – niemiecki archeolog

Zobacz też:
 Fläsch
 Flash